Баттиста () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баттиста, Ллойд (род. 1937) — американский актёр и сценарист.
 Баттиста, Мириам (1912—1980) — американская актриса, наиболее известная своими ролями в качестве детской звезды в немых фильмах.

См. также 
 Баттисти
 Ди Баттиста